Little Hope bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Hope (Georgia)
 Little Hope (Pennsylvania)
 Little Hope (Tennessee)
 Little Hope (Texas)
 Little Hope (Wisconsin), im Waupaca County